Nae kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nae, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 
 Kelurahan Nae, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar